Libanotis amurensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Libanotis amurensis ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
amurensis